Arka Noego – historia biblijna
 Arka Noego – polski okręt
 Arka Noego – dziecięcy zespół muzyczny
 Arka Noego (Arca noae) – gatunek małża z rodziny arkowatych (Arcidae)
Arka Noego – 37-płytowy zestaw podsumowujący dorobek muzyczny Jacka Kaczmarskiego.

Tytuły dzieł 
 Arka Noego – amerykański film  z 1928 roku
 Arka Noego – amerykański film animowany z 1933 roku
 Arka Noego – zachodnioniemiecki film z 1984 roku
 Arka Noego – amerykański film  z 1999 roku
 Arka Noego – argentyńsko-hiszpańsko-włoski film animowany z 2007 roku